Příjmení Spence nese více různých osobností:

 Bruce Spence (* 1945) – novozélandský herec
 Frances Spence (1922–2012) – americká programátorka
 Mervyn Spence (* 1958) – irský hudebník a producen
 Michael Spence (* 1943) – americký ekonom
 Skip Spence (1946–1999) – americký zpěvák, kytarista a bubeník